Затемнення — астрономічне явище, коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла (наприклад, сонячне затемнення).
 Затемнення — американський фільм 2010 року за однойменним романом Стефані Маєр.
 Затемнення — італійсько-французький фільм, випущений 12 квітня 1962 року, з Монікою Вітті й Аленом Делоном у головних ролях.
 Затемнення — метод цензурування.